Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 247001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 listopada 1999 do 26 lutego 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

247001-247100

247101-247200

247201-247300

247301-247400

247401-247500

247501-247600

247601-247700

247701-247800

247801-247900

247901-248000

Przypisy 

Lista planetoid 247001-248000